hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Cherokee (ang. Cherokee County) w USA, w stanie Teksas